Marian Mazur (naukowiec)
 Marian Mazur (prokurator)